Jan Nowakowski (1908–1991) – polski historyk literatury, prof. dr hab.
 Jan Nowakowski (1927–2018) – polski działacz partyjny i samorządowy, nauczyciel, przewodniczący Prezydium WRN w Suwałkach (1980–1984)
 Jan Nowakowski (ur. 1994) – polski siatkarz
 Jan Nowakowski – polski zootechnik, prof. dr hab.

Zobacz też 
 Jerzy Jan Nowakowski

Przypisy